«This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate» («Это всё меняет: капитализм против климата») — книга канадской журналистки и писательницы Наоми Кляйн, в которой исследуются общественные отношения, связанные с современным изменением климата и стремлением смягчить его последствия.

Книга входила в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и включена той же газетой в список 100 важных книг года; ей была присуждена премия Хилари Вестона за документальную литературу.

Также в 2014 году режиссёром Ави Льюисом был снят одноименный документальный фильм, сопровождающий книгу.

Примечания

Ссылки 
 Сайт книги и фильма
 Фильм на IMDB
 Рецензия на книгу 
 Выдержки из книги
 Наоми Кляйн о своей новой книге «Это все меняет», посвященной проблеме климатических изменений
 Статьи и речи Кляйн по теме книги, доступные на русском:
КАПИТАЛИЗМ VS. КЛИМАТ
Почему антирасистские протесты (#BlackLivesMatter) трансформируют и дебаты о климатических изменениях
Новое канадское движение в защиту климата

Глобальное потепление
Книги по алфавиту
Книги по экологии
Публицистика
Книги 2014 года
Книги Наоми Кляйн